Miejscowości w USA:
 Eden Valley – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns
Gminy w USA:
 Eden Valley (ang. Eden Valley Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Renville
Inne:
 Eden Valley – region winiarski w Australii